Emico Eduardo Carlos de Leiningen (; Isla de Wight, 18 de enero de 1866-Mudau, 18 de julio de 1939) era el hijo de Ernesto Leopoldo, 4º príncipe de Leiningen. Fue el 5º príncipe de Leiningen entre 1904 y 1918, y después de la revolución alemana, príncipe titular de Leiningen desde 1918 hasta su muerte.

Primeros años 
Emico nació en el Castillo de Osborne, en la Isla de Wight, Reino Unido, siendo el segundo vástago y único hijo varón del príncipe Ernesto Leopoldo (1830-1904), 4º príncipe de Leiningen, y de su esposa, la princesa María de Baden (1834-1899), (hija del gran duque Leopoldo I de Baden y de la princesa Sofía de Suecia). A través de su madre era descendiente de los monarcas suecos, como Gustavo IV Adolfo y Gustavo III. Su abuelo paterno, Carlos Federico (3º príncipe de Leiningen) era el hermanastro de la reina Victoria del Reino Unido.

Matrimonio 
Emico contrajo matrimonio el 12 de julio de 1894 en Langenburg con la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg (1866-1932), hija menor del príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg y de su esposa, la princesa Leopoldina de Baden.

Tuvieron cinco hijos:
Victoria (12 de mayo de 1895-9 de febrero de 1973), desposó en 1922 al conde Maximiliano Luis de Solms-Rödelheim-Assenheim. Divorciados en 1937, tuvieron descendencia.
Emico Ernesto (29 de diciembre de 1896-21 de marzo de 1918), príncipe heredero de Leiningen. Muerto en acción.
Federico Carlos (13 de febrero de 1898-2 de agosto de 1946), desposó en 1925 a la gran duquesa María Kirílovna de Rusia, tuvieron descendencia.
Hermann (4 de enero de 1901-29 de marzo de 1971), desposó en 1938 a la condesa Irina de Schönborn-Wiesentheid, sin descendencia.
Hesso (23 de julio de 1903-19 de junio de 1967), desposó en 1933 a la condesa Marie-Luise von Nesselrode, sin descendencia.

Príncipe de Leiningen 
A la muerte de su padre en 1904, Emico se convirtió en el 5º príncipe de Leiningen.

Títulos y estilos 
18 de enero de 1866-5 de abril de 1904: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Leiningen.
5 de abril de 1904-18 de julio de 1939: Su Alteza Serenísima el príncipe de Leiningen.

Honores 
 : Caballero de la Orden al Mérito Militar, 4ª Clase
 :
 Gran Cruz de la Orden de Federico, 1894
 Gran Cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg, 1905
 : Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, 8 de septiembre de 1898
 : Gran Cruz del Mérito de la Orden de Felipe el Magnánimo, 11 de julio de 1902
 : Caballero de la Orden de la Fidelidad, 1904
   Austria-Hungría: Caballero de la Orden imperial de Francisco José, 1893
    Ducados Ernestinos: Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
 :
 Caballero de la Real Orden de la Corona, 1ª Clase
 Cruz de Caballero de la Real Orden de Hohenzollern
 Caballero de Honor de la Orden de San Juan

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com — Emich Eduard Karl V Fürst zu Leiningen
Genealogics — Leo van de Pas — Emich, 5.Fürst zu Leiningen
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 1951

Emico
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX